ZQS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Queen Charlotte (Columbia Britannica) (Canada)